

Населені пункти та їхні частини
 Людвіково — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіково — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіково — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіково — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Людвіково — село в гміні Йонець Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Людвіково — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Людвіково — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Людвіково — частина села Лекно в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Людвіково — осада в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Людвіково — осада в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Людвіково — осада в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Людвіково — лісова осада в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки